Tiedemann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Franz Tiedemann
 Friedrich Tiedemann